Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Bretagne 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Pemra Özgen e Al'ona Sotnikova che hanno battuto in finale Aleksandrina Najdenova e Teliana Pereira 6-4, 7-66.

Teste di serie

 Aleksandrina Najdenova /  Teliana Pereira (finale)
 Malou Ejdesgaard /  Elica Kostova (semifinali)

 Pemra Özgen /  Al'ona Sotnikova (Campionesse)
 Paula Cristina Gonçalves /  Roxane Vaisemberg (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ de Bretagne 2012